Deux districts de la République populaire de Chine partagent ce nom:
 le District de Chengzhong dans la juridiction de la ville-préfecture de Liuzhou
 le District de Chengzhong dans la juridiction de la ville-préfecture de Xining